Vladislav I. Herman (polsky Władysław I Herman; cca 1042 – 4. června 1102) byl kníže z dynastie Piastovců, který vládl v Polsku v letech 1079 až 1102. Na trůn nastoupil poté, co jeho bratra Boleslava II. Smělého vyhnali ze země. Během své vlády byl polské šlechtě, která vyhnala jeho bratra, nucen dělat nejrůznější ústupky.

Narození jeho syna a dědice Boleslava III. v roce 1085 nebo 1086 změnilo politickou situaci v Polsku. První v linii nástupnictví byl do té doby Měšek, syn Boleslava II. Smělého. Ten v roce 1089 zemřel za záhadných okolnosti, zřejmě však byl otráven. Syn Vladislava Hermana z prvního manželství Zbyhněv byl poslán do německého kláštera, aby tak byl vyloučen z nástupnictví.

Ještě za vlády Vladislava I. propukl spor o nástupnictví a zemi si po jeho smrti fakticky rozdělili jeho synové Boleslav III. Křivoústý (vládl 1102–1138) a Zbyhněv (1102–1107).

Manželství a potomci 
Vladislavovou první ženou (ale možná jen milenkou) byla Polka neznámého jména, matka jeho prvního syna Zbyhněva, se kterou se mohl oženit někdy před rokem 1073. Okolo roku 1080 se oženil s Juditou Přemyslovnou, dcerou českého knížete a krále Vratislava II. a Adléty Uherské. Judita svému manželovi porodila syna, pozdějšího polského knížete Boleslava III. Zemřela v roce 1085 nebo 1086 a Vladislav se oženil ještě jednou, asi v roce 1089 s Juditou Marií Švábskou (1047 – asi 1102), dcerou římskoněmeckého krále a císaře Jindřicha III., vdovou po uherském králi Šalamounovi. Ta mu porodila několik dcer.

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 

Piastovci
Polská knížata
Pohřbení v katedrále v Płocku
Narození v 11. století
Úmrtí 4. června
Úmrtí v roce 1102
Muži